Alex Dias de Almeida – futebolista brasileiro
 Alex Dias Ribeiro – piloto brasileiro de Fórmula 1

Desambiguações de antropônimos